Louis Vidal peut désigner :
 Louis Vidal (1831-1892) un sculpteur français ;
 Louis Vidal (1878-1945), l'instigateur du Dictionnaire Vidal.

Voir aussi 
 Luis Vidal (1943-), un footballeur espagnol